Church Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Church Knob (Tennessee)	
 Church Knob (West Virginia)